Tavčar ist der Familienname folgender Personen:

 Franja Tavčar (1868–1938), slowenische Frauenrechtlerin
 Ivan Tavčar (1851–1923), slowenischer Anwalt, Politiker und Autor
 Rajko Tavčar (* 1974), slowenischer Fußballspieler